Plaats in Indonesië
 Nanggungan (Kayen Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Nanggungan (Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java